Світові рекорди зі стрибків з жердиною визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

На сьогодні правила Світової легкої атлетики передбачають можливість визнання світовими рекордами (іноді їх називають «абсолютними» рекордами — на противагу світовим рекордам у приміщенні, що обліковуються окремо) результатів, показаних на будь-яких секторах (як на відкритому повітрі, так і у приміщенні). Правило щодо цього почало діяти з 1998. До його введення рекордні результати в приміщенні, які перевищували показані на відкритих аренах результати, не могли вважатись «абсолютними» рекордами. Через це останній рекорд світу в приміщенні Сергія Бубки (6,15), що був показаний у 1993, не підпадав під дію цього правила.

Світові рекорди зі стрибків з жердиною фіксуються з 1912.

Хронологія рекордів 

Історично, світові рекорди встановлювались з використанням бамбукових, алюмінієвих, сталевих та фібергласових жердин.

Бамбукова жердина

Алюмінієва жердина

Сталева жердина

Фібергласова жердина

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів зі стрибків з жердиною серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики 
  

Чоловіки